Le terme d'origine latine latifundium (pluriel latifundia) est utilisé pour deux notions différentes :
 dans l'Antiquité, un latifundium est une grande propriété ;
 par analogie, un latifundium est de nos jours une vaste propriété agricole cultivée de façon extensive.

Locution ou expression latine